Алекса́ндр Константи́нович Романо́вский (8 июня 1987 года, Москва) — российский хоккеист, левый нападающий.

Биография 
Родился в семье мастеров спорта международного класса по горным лыжам. Воспитанник хоккейной школы ЦСКА, но за основной состав клуба не выступал.

Играл в московском «Спартаке» (2004—2005, в основном в фарм-клубе), воскресенском «Химике» (2005—2006, 2007—2009), хабаровском «Амуре» (2006—2007), клинском «Титане» (2009—2010). B ВХЛ играл в ангарском «Ермаке», где был лучший нападающий клуба в сезоне 2010/2011 по мнению болельщиков.

Перед сезоном 2010/2011 находился на просмотре в выступающих в КХЛ ярославском «Локомотиве» и череповецкой «Северстали», но не подошёл им и вернулся в Ангарск. После гибели основного состава «Локомотива» 7 сентября 2011 года неделю проходил курс реабилитации. По ходу сезона присоединился к нижегородскому «Торпедо», провёл также несколько игр в его фарм-клубе «ХК Саров».

Статистика

Примечания 

Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Титан»
Игроки ХК «Ермак»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Саров»
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК «Торос»